Szaleństwo Majki Skowron – powieść Aleksandra Minkowskiego
 Szaleństwo Majki Skowron – serial telewizyjny, adaptacja filmowa powieści